Михаил Максимов:
 Максимов, Михаил Александрович (1907—1992) — участник Великой Отечественной войны, военный корреспондент, лейтенант. Автор наиболее известного текста песни «Синий платочек»
 Максимов, Михаил Александрович (инженер) (1930—2012) — российский инженер-конструктор, Первый заместитель Министра радиопромышленности СССР (1983—1987)
 Максимов, Михаил Алексеевич (1901—1988) — советский дипломат, политик.
 Максимов, Михаил Андреевич (1907—1989) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Максимов, Михаил Иванович (1902—1987) — специалист в области нефтепромысловой геологии, дважды лауреат Государственной премии, лауреат Ленинской премии и почётный нефтяник.